Världsmästerskapen i taekwondo 2015 arrangerades i Tjeljabinsk i Ryssland mellan den 12 och 18 maj 2015.

Tjeljabinsk valdes som värdstad vid ett av World Taekwondos möten i juni 2013, i konkurrens med Ho Chi Minh-staden i Vietnam och Rio de Janeiro i Brasilien.

Medaljörer

Damer

Herrar

Medaljtabell

Källor
 2015 WTF World Taekwondo Championships Chelyabinsk - List of Medalists. World Taekwondo. Läst 16 juli 2018.

Noter 

2015 i Ryssland
2015
Internationella sportevenemang i Ryssland
Sportåret 2015